La Coppa Radivoj Korać 2018  è la 16ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 12ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2017-18, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2017-2018, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda mts
FMP
Mega Bemax
Partizan NIS

Borac Čačak
Dynamic VIP PAY

Zlatibor (vincitore)
Metalac (finalista)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile